Lambro ist der Name zweier italienischer Flüsse:

 Lambro in der Lombardei
 Lambro (Kampanien) in Kampanien

Lambro ist auch der Name von
 einem ehemaligen Automobilhersteller, siehe Lambro (Automobilhersteller)